Збірна Угорщини з водного поло () — національна збірна команда Угорщини з водного поло, якою керує Угорська Асоціація з плавання. Угорська збірна одна з найбільш титулованих команд Європи та світу, на рахунку якої 9 перемог на Олімпійських іграх, 3 перемоги на чемпіонатах світу, 2 перемоги в Світовій лізі, 4 Кубка світу та 13 чемпіонських титулів в Європі.

Результати

Олімпійські ігри

Чемпіонати світу 

    — країна-господар

Світова ліга 

    — країна-господар

Кубок світу 

    — країна-господар фінального турніру

Чемпіонати Європи 

    — країна-господар фінального турніру

Інше 
Збірна Угорщини з водного поло ставала командою року в Угорщині: 1958, 1961, 1962, 1973, 1974, 1976, 1977, 1993, 1997, 1999, 2000, 2003, 2004, 2008, 2013.

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Водне поло  

Угорщина
Спорт в Угорщині